КАЭ — имя и аббревиатура, может означать:

 Араки, Каэ — японская актриса-сэйю.

Аббревиатура:
 КАЭ — сокращение от «Комплексная антарктическая экспедиция».
 КАЭ — акроним от «костюм антарктической экспедиции» — теплая климатическая одежда на верблюжьем пуху, получившая в обиходе название «каэшка».
 КАЭ — Костромская археологическая экспедиция
 КАЭ — библиографическое сокращение для Армянская краткая энциклопедия.